Enter:
  (клавиша «ввод», клавиша перевода строки) — клавиша на компьютерной клавиатуре.
 Enter — дебютный студийный альбом нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation.
 Enter — дебютный студийный альбом американской пост-метал-группы Russian Circles.
 Enter — компьютерный журнал ИД «Бурда», выходивший с сентября 2003 по март 2006 года.
 Enter — бывший украинский музыкальный телеканал. С 2004 года сменил название на «Enter Music».

Другое 
 Enter Связной — российская розничная сеть, специализирующаяся на продаже различных непродовольственных товаров.

См. также 
 «Enter-фильм» — украинский фильмовый телевизионный канал, входящий в медиагруппу Inter Media Group.